

Aziende 
 Southam Inc. – agenzia di stampa canadese

Geografia 
Regno Unito
 Southam – comune del Warwickshire, in Inghilterra
 Southam – comune del Gloucestershire, in Inghilterra

Persone 
 Ann Southam – compositrice e docente canadese
 Tom Southam – dirigente sportivo e ciclista britannico